ИРИ может означать:
 Институт российской истории РАН
 Исламская Республика Иран
 Избирательное распространение информации
 Институт развития интернета

См. также 
 ИРРИ